Шпачек () — имя собственное чешского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Шпачек, Даниэль (род. 1986) — чешский хоккеист, нападающий.
 Шпачек, Йозеф (старший) (род. 1962) — чешский виолончелист. 
 Шпачек, Йозеф (род. 1986) — его сын, чешский скрипач. 
 Шпачек, Петр (род. 1988) — его сын, чешский виолончелист. 
 Шпачек, Михал — чешский хоккеист, нападающий.
 Шпачек, Ярослав (род. 1974) — чешский хоккеист, защитник.